Stan Jones peut désigner :
 Stan Jones (1947-), auteur de roman policier américain ;
 Stan Jones (1914-1963), auteur-compositeur américain.